JAC J3 — китайский городской автомобиль, выпускаемый китайской государственной компанией JAC Motors, впервые представленный в 2008 году и серийно выпускающийся с 2010 года. С июля 2011 года по январь 2014 года производился на мощностях Таганрогского автомобильного завода под именем Tagaz C10.

Характеристики 
Дизайн автомобиля был разработан итальянским бюро Pininfarina.

JAC J3 имеет два варианта комплектации, различающихся по типу двигателей: с двигателем 4G13S1 (Mitsubishi, Евро-3) объёмом 1,3 л мощностью 93 л. с. и с двигателем HFC4GB1.3C (JAC, Евро-4) объёмом 1,3 л. с. мощностью 99 л. с.

Стандартная версия JAC Tojoy комплектуется бензиновым двигателем объёмом 1,3л и мощностью 99 л. с. Этот двигатель является совместной разработкой JAC Motors и австрийской AVL. В материалах двигателя используются алюминий и пластик, что уменьшило массу двигателя на 25 кг (масса двигателя нетто 85 кг) по сравнению с двигателями других марок равного объёма. В двигателе используется система изменения фаз газораспределения в купе с двумя распределительным валами, благодаря чему повысилась приёмистость двигателя и минимизировались показатели выбросов. Это позволило достичь норм токсичности выбросов Евро-4, а также невысокий расход топлива (4,9 л на 100 км в загородном цикле).

Передняя подвеска независимая пружинная MacMichael, задняя — полузависимая двухрычажная пружинная. Тормозная система гидравлическая с передними дисковыми тормозами и задними барабанного типа. Имеется возможность оснащения автомобиля системами EBD и ABS.

Автомобиль оснащается кондиционером, гидроусилителем рулевого управления и регулировкой рулевого колеса по высоте и выносу, автомагнитолой с USB-входом, полноразмерным запасным колесом, а объём багажника в версии седан составляет 339 л.

С 2011 по 2014 год автомобиль собирался в Таганроге на мощностях завода ТагАЗ под именем Tagaz C10. Автомобиль перед запуском в производство претерпел некоторые изменения: была увеличена жесткость кузова, а также улучшена антикоррозийная обработка.

Электрическая версия 
На Шанхайском автосалоне 2019 года был представлен электромобиль на базе этой же машины. 470 км автономности ему должны обеспечивать литиевые аккумуляторы с радиаторным охлаждением ёмкостью в 66 КВт/ч.

Примечания 

Автомобили JAC